Miejscowości w USA:
 Lowell – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Lowell – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Lake
 Lowell – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Lowell – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Lowell – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Lowell – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Gaston
 Lowell – jednostka osadnicza w stanie Kansas, w hrabstwie Cherokee
 Lowell – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
 Lowell – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Lane
 Lowell – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Lowell – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Lowell – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
 Lowell – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans

Gminy w USA:
 Lowell (ang. Lowell Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cherokee
 Lowell (ang. Lowell Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Lowell (ang. Lowell Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Lowell (ang. Lowell Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Lowell (ang. Lowell Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Kearney
 Lowell (ang. Lowell Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall
 Lowell (ang. Lowell Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
 Lowell (ang. Lowell Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Lowell Percival – amerykański astronom amator
 Lowell Robert – amerykański poeta

Inne
 Lowell – krater na powierzchni Marsa